Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 2004 probíhala v Athénském olympijském tenisovém centru, ležícím v severovýchodní části města Marousi. Soutěž se konala v období od 16. do 22. srpna 2004 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistů. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájce zlata z předchozí olympiády Jevgenij Kafelnikov z Ruska ukončil aktivní kariéru v roce 2003.

Olympijský turnaj 
Z elitní světové desítky do soutěže nezasáhli Guillermo Coria (č. 3), Andre Agassi (č. 6), Lleyton Hewitt (č. 8), David Nalbandian (č. 9) a Gastón Gaudio (č. 10). Původně šestý nasazený Argentinec Nalbandian odstoupil pro poranění lokte. Nahradil jej kanadský hráč Frédéric Niemeyer. Coria se zranil na Canada Masters a jeho místo obsadil Mariano Zabaleta. Gaudio nestartoval pro zranění paty a ramena poté, co vyhrál French Open 2004. Na olympiádu tak místo něj zamířil další Argentinec Agustín Calleri. Ovšem i on z turnaje odstoupil před druhým kolem pro poranění břišního svalstva.

Nízko postavení hráči na žebříčku ATP, Alžířan Lamine Ouahab (č. 335) a Kypřan Marcos Baghdatis (č. 267), startovali na divokou kartu díky pozvání Tripartitní komise.

Překvapením úvodního kola se stalo vyřazení britské světové pětky Tima Henmana od českého tenisty Jiřího Nováka. Ve druhém kole nečekaně prohrála švýcarská světová jednička Roger Federer, když nestačil na osmnáctiletého 74. hráče žebříčku Tomáše Berdycha. Český olympionik pak vypadl s Američanem Taylorem Dentem ve čtvrtfinále.

Olympijské zlato vybojoval desátý nasazený a světová čtrnáctka Nicolás Massú, který se stal prvním chilským olympijským vítězem v historii. Ve finále přehrál americkou pětatřicítku Mardyho Fishe v pětisetovém dramatu 6–3, 3–6, 2–6, 6–3 a 6–4. Připsal si tak předposlední 5. singlový titul kariéry. Na olympiádě dosáhl i na vítězství v mužské čtyřhře. Poražení semifinalisté odehráli utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšel další Chilan Fernando González po výhře nad americkým reprezentantem Taylorem Dentem po dlouhé třísetové bitvě, kterou získal v rozhodujícím dějství až 16–14 na gamy. Gonzálezovi patřila na tehdejším žebříčku ATP 21. příčka a Dentovi 28. místo.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
  (2. kolo)
  (3. kolo)
  (čtvrtfinále)
  (1. kolo)
  (2. kolo)
  (odstoupil)
  (1. kolo)
  (čtvrtfinále)
  ''(2. kolo)
  (vítěz, zlato)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (1. kolo)
  (3. kolo)
  (3. kolo)
  (semifinále, bronz)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3='''6
| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14={{flagIOCathlete|T Haas|GER|2004 Summer}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2='''7
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16={{flagIOCathlete|A Roddick|USA|2004 Summer}}
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=
| RD2-seed01=8
| RD2-team01=}}
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=0
| RD3-seed03=16
| RD3-team03={{flagIOCathlete|F González|CHI|2004 Summer}}
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=16
| RD4-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2004